Міма Яушовец і Вірджинія Рузічі були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в другому колі їх перемогли Шеррі Екер і Енн Сміт.

Бетті Стов і Венді Тернбулл виграли титул, перемігши у фіналі пару Франсуаза Дюрр і Вірджинія Вейд з рахунком 3–6, 7–5, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 

Жінки, парний розряд
1979 у жіночому тенісі